Porte di ferro – gola attraversata dal Danubio lungo il confine tra Serbia e Romania
 Porte di ferro – gola all'interno del massiccio dei Biban, in Algeria
 Porte di ferro – gola o depressione nei monti Gissar, in Uzbekistan, antico confine tra Battria e Sogdiana